Деса може да се отнася за:

 Деса, велик жупан на Рашка;
 Деса, престолонаследник и син на крал Стефан Владислав и кралица Белослава Асенина;